Донзи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Донзи — в департаменте Ньевр.
 Донзи-ле-Насьональ — в департаменте Сона и Луара.
 Донзи-ле-Пертюис — в департаменте Сона и Луара.